

Cinema 
PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (Pride and Prejudice and Zombies) – film del 2016 diretto da Burr Steers

Codici 
 PPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Paez (Venezuela)